Ле-Биньон  () — коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Нант, кантон Сен-Фильбер-де-Гран-Льё. Расположена в 14 км к югу от Нанта. Через территорию коммуны проходит автомагистраль A83.

Население (2017) — 3 770 человек.

Достопримечательности 
 Бывшее аббатство Вильнёв, частично разрушенное и восстановленное в 1977 году; сейчас в нем располагается элитный отель
 Церковь Святого Мартина

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,9 %
 промышленность — 29,2 %
 строительство — 15,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 45,0 %
 государственные и муниципальные службы — 8,2 %

Уровень безработицы (2017 год) — 6,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Атлантическая Луара — 11,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017 год) — 22 750 (Франция в целом — 21 110, департамент Атлантическая Луара — 21 910).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Ле-Биньона с 2014 года занимает Серж Эгрон (Serge Hégron). На муниципальных выборах 2020 года он был единственным кандидатом на пост мэра.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Атлантическая Луара